У Светској групи Фед купа учествује 8 екипа. Први мечеви су играни 2-3. фебруара, а финални меч је одигран 13-14. септембра.

Светска група

Састави репрезентација 
 Француска
Виржини Разано (27), Натали Деши (65), Ализ Корне (58), Полин Пармантје (54)
 Израел
 Шахар Пер (17), Ципора Обзилер {85}, Карен Шломо {727}, Јулија Глушко (736)
 Италија
 Феранческа Скјавоне (23), Флавија Пенета (34), Татјана Гарбин (41), Сара Ерани (64)
 Кина
 Ли На (32), Пенг Шуај (51), Ђе Џенг (179), Ци Јен (60)
 Немачка
 Татјана Малек (87), Јулија Гергес (118), Забине Лизики {130}, Ана Лена Гринфелд (301
 Русија
 Марија Шарапова (5), Ана Чакветадзе (7), Динара Сафина (16), Јелена Веснина (53)
 САД
 Линдси Давенпорт (44), Лора Гренвил (92), Ешли Харклроуд (76), Лиса Рејмонд (без пласмана)
 Шпанија
 Анабел Мадина Гаригес (30), Лурдес Домингез Лино (89), Карла Суарез Наваро (169), Нурија Љагостера Вивес (136)

Жреб 

Победници настављају борбу за титулу, а 4 поражене екипе Израел, Француска, Италија и Немачка ће са победницима Светске гупе II играти 26 - 27. априла плеј оф за попуну Светске групе за 2009 годину.

Четвртфинале - Детаљи

Израел — Русија

САД - Немачка

Кина - Француска

Италија - Шпанија

Полуфинале - Детаљи

Састави репрезентација
 Кина
 Пенг Шуај (68), Ђе Џенг (206), Ци Јен (42), Тјентјен Сун (198)
 Русија
 Светлана Кузњецова (4), Ана Чакветадзе (7), Вера Звонарјова (14), Јелена Веснина (44)
 САД
 Вања Кинг (115), Аша Роле (145), Медисон Брангл (249), Лисел Хубер (без пласмана)
 Шпанија
 Нурија Љагостера Вивес (76), Карла Суарез Наваро (132), Марија Хосе Мартинез Санчез (151), Аранча Пара Сантонха (342)

Русија — САД

Кина - Шпанија

Финале - Детаљи

Шпанија - Русија

Види још 
 Фед куп
 Фед куп 2008.

Спољашње везе 

 2008 Fed Cup 

Фед куп
Тенис 2008.